Meda este nume dac, femeiesc, ce inseamna Unica. Era numele fiicei lui Decebal.

 Meda, Lombardia, comună din provincia Monza e della Brianza, Italia
 Mêda, oraș în Portugalia
 Meda, Banatul Central, localitate în Districtul Banatul Central, Voivodina, Serbia
 Meda Prod, companie producătoare de mezeluri din București
 Meda Dau Doka, imnul național din Fiji
 Apis mellifera meda, subspecie din Persia a albinei melifere europene (Apis mellifera)
 Meda (film de scurtmetraj din 2016)
  (film din 2017)